Рональд (Рон) Ла Форест (; , ) — тринидадский футболист и футбольный тренер.

Биография 

В качестве футболиста выступал на позиции нападающего. Был одним из сильнейших карибских форвардов своего времени. Наибольших успехов Ла Форест добился в составе «Дефенс Форса», с которым неоднократно побеждал в чемпионате страны. В 1984 году тринидадец стал первым карибским футболистом, переехавшим играть в Гонконг. Однако выступления в команде «Истерн Лайонз» оказались недолгими: Ла Форест получил тяжелую травму, после чего он завершил карьеру. За сборную Тринидад и Тобаго нападающий провел 34 игры и забил 11 годов.

Вернувшись на родину, он начал тренировать. Ла Форест работал со многими местными команды. В начале нулевых он приводил «Сан-Хуан Джаблоти» к титулу чемпиона Тринидада и Тобаго. Несколько лет Ла Форест работал в системе сборных — в 2004 году непродолжительное время он возглавлял «соку уориорз», а затем специалист работал с молодежной и олимпийской командой тринидадцев. Последним коллективом в карьере тренера был «Ма Пау».

В 1997 году Рон Ла Форест основал на родине собственную академию, в которой он продолжает работать.

Достижения

Футболиста 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (6): 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977.
  Обладатель Кубка Тринидада и Тобаго (1): 1974.

Тренера 
  Чемпион Тринидада и Тобаго (1): 2002.
  Обладатель Кубка лиги Тринидада и Тобаго (2): 2000, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Fcsportsfoundation.com
 Профиль на сайте Footballfacts

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки ФК «Дефенс Форс»
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Футбольные тренеры Тринидада и Тобаго
Тренеры ФК «Сан-Хуан Джаблоти»
Тренеры ФК «Джо Паблик»
Тренеры сборной Тринидада и Тобаго по футболу